E22 può riferirsi a:

Codici 
E22, codice dell'osservatorio astronomico della University of Southern Queensland
E22, codice ECO di parte della variante Spielmann della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E22, da Holyhead a Nižnij Novgorod

Altro 
HMS E22, sommergibile della classe E della Royal Navy